Beter (BLØF), single uit 2011 van de Zeeuwse band BLØF;
BETER, autobiografisch boek van Maarten van der Weijden.